William Kirby
 William Kirby (1759–1850) angol entomológus
hasonló nevűek
 William Forsell Kirby (1844–1912) angol entomológus és folklorista
 William F. Kirby (1867–1934) amerikai politikus, szenátor (Arkansas, 1916–1921)
 Bill Kirby (1975) olimpiai és világbajnok ausztrál úszó